Прімейра ліга 2013—2014 — 80-ий сезон португальської Прімейра-Ліги. Чемпіонський титул здобула лісабонська «Бенфіка».

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Ріу Аве взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2014—2015 як фіналіст Кубку Португалії 2013—2014.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|16/21 травня 2014

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Прімейра Ліга на soccerway 

2013—2014
Португалія
Португалія
2013 у португальському спорті
2014 у португальському спорті